Tourinnes-les-Ourdons, een deel van Tourinnes-Saint-Lambert, deelgemeente van de Belgische gemeente Walhain
 Deurne (Waals-Brabant) (Frans: Tourinnes-la-Grosse), een deelgemeente van de Belgische gemeente Bevekom